

Geografia
 Dickel – comune della Bassa Sassonia, in Germania

Persone
 Coumba Dickel Diawara – ex cestista senegalese
 Friedrich Dickel – politico e generale tedesco
 Mark Dickel – ex cestista e allenatore di pallacanestro neozelandese
 Norbert Dickel – ex calciatore tedesco